Чемпионат мира по борьбе 1963 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе прошли с 31 мая по 2 июня в Софии (Болгария), а соревнования по греко-римской борьбе — с 1 по 3 июля в Хельсингборге (Швеция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Май 1963 года
Июнь 1963 года
Июль 1963 года
Спорт в Болгарии в 1963 году
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Хельсингборге
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Чемпионаты мира в Болгарии